Kujalersua bezeichnet:
 Kujalersua (Insel, Maniitsoq) (auch Kujalersuarput), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kujalersua (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland